Аннаполис может означать:

 Аннаполис (Мэриленд) — столица штата Мэриленд в США.
 Аннаполис (Миссури) — США.
 Аннаполис — графство в провинции Новая Шотландия, Канада.
 Военно-морская академия США, расположенная в г. Аннаполис, также иногда называется, как «Аннаполис».
 «Аннаполис» — фильм 2006 года.
 Аннаполис — река в Новой Шотландии.
 Аннаполис — мощная радиостанция «NSS Annapolis», работавшая в 1918—1999 годах, в основном в интересах Военно-морского флота США.

См. также 
 Аннаполис-Ройал — город в графстве Аннаполис, Новая Шотландия, Канада.
 Аннаполис Велли — долина и экономический регион в канадской провинции Новая Шотландия